Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1985-1986 è stato il dodicesimo ed ultimo dall'ultima riforma dei campionati. Dall'anno successivo i due campionati vennero riuniti nella nuova serie chiamata Serie B d'Eccellenza.

Vi partecipano trentadue squadre divise geograficamente in due gironi da sedici. Le squadre si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Sono previste tre promozioni, le prime due classificate di ogni girone si sfidano in uno scontro diretto incrociato, le vincenti salgono, le perdenti si giocano l'ultimo posto disponibile ai play-off. Le squadre classificatesi dal 3º al 6º posto di ogni girone saranno ammesse alla nuova B Eccellenza, mentre quelle classificate al 7º posto dovranno disputare uno spareggio con le perdenti degli spareggi promozione della Serie C. Retrocedono nella nuova serie B2 18 squadre: le ultime 9 classificate di ogni girone della regular season.

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Play-off

Spareggio per l'ammissione in B Eccellenza

Verdetti 
 Promossa in Serie A2: Spondilatte Cremona.Formazione: Giommi, Gregorat, Bigot, Bellone, Tirel, Marella, Manzin, Seno, Abbiati, Galli. Allenatore: Guido Cabrini
 Promossa in Serie A2: Facar Pescara.Formazione: Palermo, Carboni, Masini, Patricelli A., Caprisciotti, Durante, Dindelli, Magro, Bratti, Patricelli C.. Allenatore: Perazzotti
 Promossa in Serie A2: Citrosil Verona.Formazione: Pastori, Dalla Vecchia, Lamperti, Arrigoni, Betteli, Govoni, Noli, Zamberlan, Cau, Reo. Allenatore: Silvio Bertacchi
 Ammesse alla nuova B Eccellenza: Panapesca Montecatini, Maltinti Pistoia, Castor Pordenone, Robur et Fides Varese per il girone A eVini di Sardegna Cagliari, Pallacanestro Trapani, Spes Montesacro, Stamura Basket Ancona, Dinamo Sassari per il girone B, in seguito Aresium Milano e Azzurra Brindisi dopo lo spareggio.
 Retrocesse in Serie B2 per il girone B: Robur Basket Osimo, Lazio Pallacanestro, Sutor Montegranaro, Calabrese Monopoli, Rodrigo Chieti, Monte Di Procida, La Molisana Campobasso, Roseto Basket.

Bibliografia
La Provincia (di Cremona) edizione 1985-86
La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1985-86

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1985
1985-1986